Dies ist eine Episodenliste der deutschen Fernsehserie Seehund, Puma & Co. Zwischen 2007 und 2015 entstanden in sieben Staffeln insgesamt 215 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 50 Minuten. Zudem wurde eine 30 Folgen umfassende Staffel mit 29-minütigen Kurzfolgen der Serie veröffentlicht, die aus Zusammenschnitten älterer Originalfolgen besteht.

Übersicht 

Zusätzlich wurde eine Staffel mit 29-minütigen Kurzfolgen der Serie veröffentlicht, die aus Zusammenschnitten älterer Folgen besteht.

Staffel 1 
Die 25 Folgen der Staffel wurden erstmals vom 22. November 2007 bis zum 2. Januar 2008 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 1
Produktion: Planet5TV; Executive Producer: Volkmar Strüßmann; Produktionsleitung: Charlotte Marie Venges; Redaktion Radio Bremen: Britta Susann Lübke; Regie: Kati Grünig, Frauke Ludwig, Thomas Röschner, Volkmar Strüßmann; Koordination: Ulrike Schwerdtner, Taina Kreier; Sprecher: Mark Bremer
Kamera: Stefan Paul, Michael Dreyer, Sven Kiesche, Axel Thiede
Schnitt: Klaus Flemming, Karsten Fricke, Tillmann Roth, Jürgen Hermann, Michael Scheffold, Maria Zimmermann
Ton: Miriam Wieskerstrauch, Rahel Fuchs, Ole von Öhsen, Jan Schmiedt, Stefan Tuchel

Staffel 2 
Die 25 Folgen der zweiten Staffel wurden erstmals vom 4. Dezember 2008 bis zum 19. Januar 2009 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 2
Produktion: Planet5TV; Produzent: Volkmar Strüßmann; Produktionsleitung: Charlotte Marie Venges; Redaktion Radio Bremen: Britta Susann Lübke; Regie: Kati Grünig, Frauke Ludwig, Volkmar Strüßmann; Koordination: Ulrike Schwerdtner, Taina Kreier; Sprecher: Mark Bremer
Kamera: Rainer Bauer, Sven Kiesche, André Krüger, Stefan Paul, Axel Thiede
Schnitt: Karsten Fricke, Jürgen Hermann, Felix Paul, Tillmann Roth, Michael Scheffold, Rainer Wolf
Ton: Rahel Fuchs, Björn Schubert, André Stahl, Ole von Öhsen, Arthur Weissgerber, Rustam Zade

Staffel 3 
Die 25 Folgen der dritten Staffel wurden erstmals vom 15. April bis zum 20. Mai 2010 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 3
Produktion: Planet5TV GmbH; Produzent: Volkmar Strüßmann; Produktionsleitung: Charlotte Marie Venges; Redaktion Radio Bremen: Britta Susann Lübke; Regie: Volkmar Strüßmann, Frauke Ludwig, Claire Wilisch; Koordination: Taina Kreier, Ulrike Schwerdtner; Sprecher: Mark Bremer
Kamera: Stefan Paul, Axel Thiede, Ralf Heinze, Rainer Bauer, Sven Kiesche, Christian Pröhl
Schnitt: Klaus Flemming, Michael Scheffold, Karsten Fricke, Rainer Wolf, Tillmann Roth
Ton: Arthur Weissgerber, Björn Schubert, Rahel Fuchs, Martin Pflüger, Rustam Zade

Staffel 4 
Die 25 Folgen der vierten Staffel wurden erstmals vom 18. Juli bis zum 23. August 2011 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 4
Produktion: Planet5TV GmbH; Produzent: Volkmar Strüßmann; Produktionsleitung: Charlotte Marie Venges; Redaktion Radio Bremen: Britta Susann Lübke; Regie: Volkmar Strüßmann, Frauke Ludwig, Claire Wilisch; Koordination: Katharina Riemer; Sprecher: Mark Bremer
Kamera: Stefan Paul, Axel Thiede, Ralf Heinze
Schnitt: Klaus Flemming, Michael Scheffold, Rainer Wolf, Felix Paul
Ton: Arthur Weissgerber, Miriam Wieskerstrauch, Björn Schubert, Johannes Ziegler

Staffel 5 
Die 40 Folgen der fünften Staffel wurden erstmals vom 29. Januar bis zum 3. April 2013 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 5
Produktion: Planet5TV GmbH; Produzent: Volkmar Strüßmann; Redaktion Radio Bremen: Britta Susann Lübke; Regie: Volkmar Strüßmann, Frauke Ludwig, Claire Wilisch; Sprecher: Mark Bremer
Kamera: Stefan Paul, Axel Thiede, Anna-Maria Meyer
Schnitt: Klaus Flemming, Michael Scheffold, Friederike Weymar, Kirsten Ottersdorf
Ton: Arthur Weissgerber, Stephan Hyndes, Wolfram Witt, Miriam Wieskerstrauch, Ole Fensky, Christine Hensel, Uwe Lösekann

Staffel 6 
Die 45 Folgen der sechsten Staffel wurden erstmals vom 13. Oktober bis zum 15. Dezember 2014 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 6
Produktion: Planet5TV GmbH; Produzent: Volkmar Strüßmann; Redaktion Radio Bremen: Britta Susann Lübke; Regie: Volkmar Strüßmann, Frauke Ludwig, Claire Wilisch; Sprecher: Mark Bremer
Kamera: Stefan Paul, Axel Thiede, Anna-Maria Meyer
Schnitt: Klaus Flemming, Christoph Heier, Safy Reske, Kirsten Ottersdorf
Ton: Arthur Weissgerber, Stephan Hyndes, Wolfram Witt, Miriam Wieskerstrauch, Alcke Mertens-Giörtz, Ole Fensky

Staffel 7 
Die 30 Folgen der siebten Staffel wurden erstmals vom 7. September bis zum 16. Oktober 2015 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Stab Staffel 7
Produktion: Planet5TV GmbH; Produzent: Volkmar Strüßmann; Redaktion Radio Bremen: Britta Susann Lübke; Regie: Volkmar Strüßmann, Kati Grünig, Svenja Halberstadt; Sprecher: Mark Bremer
Kamera: Stefan Paul, Axel Thiede, Anna-Maria Meyer, Christoph Oldach
Schnitt: Klaus Flemming, Christoph Heier, Safy Reske, Karsten Fricke
Ton: Stephan Hyndes, Wolfram Witt, Björn Schubert, Alcke Mertens-Giörtz

Kurzfassungen 
Zudem erstveröffentlichte Das Erste vom 13. Juni bis zum 25. Juli 2016 eine Staffel mit 30 29-minütigen Kurzfolgen von Seehund, Puma & Co., die aus Zusammenschnitten älterer Folgen bestehen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Seehund,puma&co.episoden